Сент-Круа́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Вильнёв. Округ коммуны — Вильфранш-де-Руэрг.

Код INSEE коммуны — 12217.

Коммуна расположена приблизительно в 500 км к югу от Парижа, в 105 км северо-восточнее Тулузы, в 50 км к западу от Родеза.

Население

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 434 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 330 были экономически активными, 104 — неактивными (показатель активности — 76,0 %, в 1999 году было 71,2 %). Из 330 активных работали 310 человек (164 мужчины и 146 женщин), безработных было 20 (12 мужчин и 8 женщин). Среди 104 неактивных 24 человека были учениками или студентами, 33 — пенсионерами, 47 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Укреплённая церковь (веркирхе) XV века. Памятник истории с 1931 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон